Збляны  — топоним:

Беларусь 
 Збляны — деревня, Каролинский сельсовет, Зельвенский район, Гродненская область
 Збляны — деревня, Белицкий сельсовет, Лидский район, Гродненская область
 Збляны — хутор, Белицкий сельсовет, Лидский район, Гродненская область